Mistrzostwa świata w boksie 1991 odbywały się w dniach 15 - 23 listopada 1991 roku w mieście Sydney w Australii.

Rezultaty

Medaliści

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 

Mistrzostwa świata w boksie
1991 w boksie
1991 w Australii
Sport w Sydney